Комплекс споруд Поштової станції в місті Житомирі складається з будівель поштової станції (до її головному фасаду з обох сторін примикає огорожа), готелю, стайні, ямських служб. Пам'ятка архітектури національного значення. Розташований на колишній околиці міста при в'їзді в нього з боку м. Новограда-Волинського. Побудований в 1846 р. за типовим проектом — «нормальним кресленням» станційного будинку другого розряду, затвердженим в 1843 р., з урахуванням значення і величини населеного пункту, а також місцевих будівельних можливостей. Комплекс споруд є одним з найбільш повно збережених на колишній шосейній дорозі Київ — Брест.

Історична довідка 

У 1827 році поштовою службою Російської імперії було організовано регулярний рух диліжансів між Санкт-Петербургом, Києвом і Радзивиловим (кордон з Австро-Угорщиною), для цього і були зведені поштові станції по типовому архітектурному проекту. Це були одноповерхові будівлі з видовженими і стрілчастими вікнами, виконані в стилі неоготики. Всі ці поштові станції ділилися на I-IV класи. Кожна з них знаходилася на відстані близько 20-30 кілометрів одна від одної. Всього їх було побудовано на трасі Київ-Брест близько 35.

Поштові, або кінно-поштові, станції планувалися однаково за усталеною схемою: прямокутний двір, по центру — фасадом до тракту — будинок самої станції, праворуч нього — в'їзні ворота, ліворуч — виїзні. Муровану огорожу так само було декоровано в дусі неоготики. По периметру просторого подвір'я розташовувалися одноповерхові ямщицька, каретна, стайня, комора, фуражна, готель, а посеред двору — криниця, обладнана водопоєм для коней. Станції поділялися на розряди. До першого належали ті, де містилися так звані імператорські апартаменти, як от у Звягелі чи Брест-Литовську. Тут могли перепочити й переночувати особи з царської родини. Київ і без того мав Царський (Маріїнський) палац, тому тут і так само в губернському Житомирі поштові станції належали до другого розряду. Керував усім закладом станційний наглядач, який мешкав тут-таки, на казенній квартирі. На поштовій станції обов'язково було все, що треба саме для поштової справи: папір, чорнило, пера, марки, штемпелі, поштова скринька, освітлення (свічки, потім — гасові лампи). Для подорожніх завжди готовим був самовар і все, що потрібно для чаювання. 

Наприкінці XIX століття вздовж тракту бул прокладений телеграфний зв'язок, після чого станції стали поштово-телеграфними. 

На початку ХХ століття й аж до встановлення радянської влади в Києві головним пасажирським перевізником на тракті Київ — Житомир був житомирський єврей Перец-Хаїм Фельденкрайз. Його контора кінних диліжансів містилася в центрі Житомира. Олександр Яворський, майбутній вчений-ботанік, сибірський краєзнавець, директор заповідника "Стовби", що навчався в Київському університеті в ті часи, в своїх спогадах писав: "6 коней запряжені по парі везли величезний тарантас з Києва до Житомира, маючи на дорозі зупинки для відпочинку пасажирів і годівлі їх, а також і коней. На боці диліжанса був виведений великий напис власника підприємства — Фельденкрайза. Сама карета диліжанса була триповерховою, а всіх класів було чотири. І всі вони були пофарбовані в різні кольори олійною фарбою, щоб пасажири не змішували кают. На великому піднесенні з довгим бичем сидів кучер в Шапокляк з загнутими всередину краями.".

Проміжними зупинками від Києва до Житомира були села й містечка, розташовані обабіч шляху: Катеринівка, Гурівщина, Калинівка, Ставище, Кочерів, Коростишів, Березина. Від Житомира до Новограда-Волинського проміжними зупинками були: Березівка, Мартинівка, Улашанівка, Броники.

Із поштово-пасажирським диліжансом їхав поштар у форменому вбранні та з сигнальним латунним ріжком. На кожній поштовій станції він здавав взяту з пункту відправлення та адресовану сюди кореспонденцію й забирав ту, що мала рухатись далі за ходом диліжанса. Пошта діяла бездоганно. 

Житомирська поштова станція протягом багатьох десятиліть справно виконувала свої функції і свого часу вона навіть потрапила на сторінки оповідання «Іспит на чин», який належить видатному письменнику і драматургу А.П.Чехову. 1846 року тут на деякий час зупинявся Тарас Шевченко.

На сьогоднішній день поштова станція міста Житомира — це пам'ятка архітектури національного значення, що зберігся до наших днів.

Див. також 
 Поштова станція (Катеринівка)
 Поштова станція (Гурівщина)
 Поштова станція (Калинівка)
 Поштова станція (Коростишів)
 Поштова станція (Березина)
 Поштова станція (Мартинівка)

Примітки

Джерела 
 Поштові станції, Катеринівка, Гурівщина, Калинівка   Мандрівка Україною.
 Поштова станція. 
 Почтовая станция , Поштова станція Житомир, пр. Победы, 72. 
 Почувствовать себя ямщиком — Интересный Киев.

Історичні поштові станції України
Архітектура Житомира
Пам'ятки архітектури Житомирської області
Неоготичні споруди України